De Serie A 1931/32 was het 31ste voetbalkampioenschap (Scudetto) in Italië en het derde seizoen van de Serie A. Juventus verlengde de titel.

Eindstand 

Play-off

Brescia degradeert

Uitslagen 

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1931/32